Stati Uniti d'America
 Colesville – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
 colesville – città della Contea di Broome, New York